P-Wagen steht für:

 einen von Ferdinand Porsche konstruierten Rennwagen der Auto-Union, siehe Auto-Union-Rennwagen#Vom P-Wagen zum Auto Union Typ C
 Stadtbahn Frankfurt Baureihe P, ein Fahrzeugtyp der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Straßenbahn München Baureihe P, ein Fahrzeugtyp der Straßenbahn München